Макси́м Игна́тьев: 
 Игнатьев, Максим Алексеевич (род. 1968) — российский тромбонист и музыкальный педагог;
 Игнатьев, Максим Иванович (род. 1986) — российский боксёр.